Abbo ist der Name folgender Personen:

 Abbo (Töpfer) (2. Jh.), römischer Terra-Sigillata-Töpfer
 Abbo von Limoges (6./7. Jh.), merowingischer Goldschmied und Münzmeister
 Abbo I. († 643), Heiliger, Bischof von Metz, siehe Goericus
 Abbo II. (auch: Albo II.; † 707), Heiliger, von 697 bis 707 Bischof von Metz
 Abbo (Bischof von Verdun) († 716), Bischof von Verdun
 Abbo von der Provence († nach 739), Stifter des Klosters Novalesa
 Abbo von Auxerre († 860), katholischer Heiliger
 Abbo (Bischof von Saint-Jean-de-Maurienne) († vor 876), Bischof von Saint-Jean-de-Maurienne
 Abbo (Bischof von Nevers) († um 883), Bischof von Nevers
 Abbo (Bischof von Maguelone) († kurz nach 897), Bischof von Maguelone
 Abbo Cernuus († nach 921), Benediktinermönch und Dichter 
 Abbo (Bischof von Soissons) († 937), Bischof von Soissons
 Abbo (Bischof von Saintes) († vor 999), Bischof von Saintes
 Abbo von Fleury (auch Abbo von Orléans; 940/45–1004), Heiliger, Benediktinermönch und Mathematiker 

Familienname:
 Emmanuel Abbo (* 1969), kamerunischer Geistlicher, Bischof von Ngaoundéré
 Jussuf Abbo (1890–1953), deutsch-britischer Künstler
 Philippe Abbo Chen (* 1962), tschadischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Mongo

Siehe auch:
 Abo
 Appo